Refuge Frédéric Chabod
 Frédéric Chabod
 René Chabod
 Famille de Chabod